Турнир Nebelhorn Trophy 2011 — международное соревнование по фигурному катанию сезона 2011/2012 годов. Организатор турнира — Федерация фигурного катания Германии.

Nebelhorn Trophy ежегодно проводится в Оберстдорфе (Германия), являясь одним из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Фигуристы соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Турнир «Nebelhorn Trophy 2011» прошёл на арене «Eislaufzentrum Oberstdorf» с 21 по 24 сентября 2011 года.

Результаты

Мужчины 

WD = снялся с соревнований

Женщины 

WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы

Расписание

Примечания

Ссылки 

 Результаты 
 Официальный сайт турнира,

2011 год в фигурном катании
Nebelhorn Trophy
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Сентябрь 2011 года
Спорт в Германии в 2011 году